Calyptrochaeta är ett släkte av bladmossor. Calyptrochaeta ingår i familjen Hookeriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Calyptrochaeta